Ric Hochet contre le Bourreau est le quatorzième tome de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Publication 
Les planches de Ric Hochet contre le Bourreau furent publiées dans le Journal de Tintin entre le  et le  (n° 31/70 à 51/70).

Résumé 
Dans un pays étranger, Ric et Bourdon assistent à l'arrestation d'un bandit corse, qui devra être expulsé plus tard vers la France. Ric rentre seul en voiture et recueille sur la route un ancien espion, Witek, poursuivi par les services de sécurité, qu'il fait passer en France après avoir échappé aux coups de feu de leurs poursuivants et forcé le passage à la frontière.

Mais pendant tout ce périple, Ric a été suivi à la trace par un homme mystérieux : le Bourreau. De retour à Paris, Ric contacte Bourdon et les services spéciaux pour prendre en charge Witek. Celui-ci contacte sa fille qui est à Paris, sous la surveillance des hommes du Bourreau. Alors qu'il a garé sa voiture, Ric se rend aux bureaux du général Val, et la Porsche est échangée contre un modèle identique, mais piégé. Quand il redémarre, Ric finit par remarquer le changement et s'extrait du véhicule juste avant l'explosion. En rentrant chez lui, il comprend qu'il a été manipulé par Witek, qui finit par avouer. Ce dernier a dû se prêter à ce jeu parce que sa fille est détenue par le Bourreau, et leur rencontre a été entièrement mise en scène par cet homme.

Bourdon fait remonter à l'emplacement du numéro appelé par Witek : c'est l'appartement à côté de celui de Ric. Celui-ci avise une ambulance insolite et comprend qu'on emporte Karina : il se rue sur le véhicule et finit par délivrer la jeune femme, qui est amenée auprès de Nadine. Peu après, Witek est conduit dans une villa sécurisée pour rencontrer  Val. Là, Ric se fait attaquer et maîtriser par le Bourreau.

L'homme lui apprend que Witek est en fait une bombe humaine et qu'il va déclencher l'explosion à distance. Après celle-ci, Ric convainc le Bourreau de pénétrer dans la villa. Mais l'explosion était simulée et les services spéciaux arrêtent tout le monde.

Ric accompagne Witek qui a obtenu de dire adieu à sa fille. Mais celle-ci assomme Ric qui connaît son premier échec et tous deux s'enfuient.

Personnages 

 Ric Hochet : reporter
 Commissaire Bourdon
 Angel : bandit corse
 Inspecteur Schültz
 Frantz Witek : l'ancien espion
 B. le Bourreau : Pour créer ce personnage, Tibet s'est inspiré de Thierry Martens, un rédacteur en chef du journal Spirou.

 Karina : fille de Witek
 Général Val : chef des services spéciaux

Lieux 
 Paris
 Un "pays étranger", imaginaire.

Action et rebondissements 
Ric échappe à une course-poursuite dans la forêt, essuie des coups de feu, réchappe in extremis d'une voiture piégée, d'une ambulance folle et se fait assommer à deux reprises.

Véhicules remarqués 

 Porsche 911 T Targa, voiture de Ric Hochet
 Mercedes 220 SE, voiture des bandits
 Opel Rekord C, voiture des services spéciaux
 Peugeot 404 break, voiture de gendarmerie utilisée par le Bourreau

Notes et références 

Album de bande dessinée sorti en 1972
Album de Ric Hochet